Cameron Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Cameron Lake, Ontario, sjö, 
 Cameron Lake, Alberta, sjö, 
 Cameron Lake, British Columbia, sjö,